Salitrera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Salitrera, Tecozautla, 
 Salitrera, San Luis de la Paz, 
 Salitrera, Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar